Faulstich ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Faulstich (1863–1925), deutscher klassischer Philologe und Pädagoge
 Hannelore Faulstich-Wieland (* 1948), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Heinz Faulstich (1927–2014), deutscher Psychiater, Psychotherapeut und Psychiatriehistoriker
 Helmuth Faulstich (1914–1991), deutscher Elektrotechniker und Elektroniker
 Marga Faulstich (1915–1998), deutsche Glaschemikerin
 Martin Faulstich (* 1957), ehemaliger Vorsitzender des Sachverständigenrates für Umweltfragen
 Nikolaus Faulstich (1837–??), fränkischer Landwirt und Abgeordneter
 Otmar Faulstich (* 1938), deutscher Komponist und Kirchenmusiker
 Patrick Faulstich († 2011), US-amerikanischer Filmproduzent
 Paul Faulstich (1872–1943), deutscher Fotograf
 Peter Faulstich (1946–2016), Professor für Erwachsenenbildung
 Werner Faulstich (1946–2019), deutscher Medienforscher